Meister der Österreichischen Eishockey-Liga 1980/81 wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte der EC VSV.

Modus 
Die acht Vereine spielten im Grunddurchgang jeweils viermal gegeneinander. Die besten vier Vereine qualifizierten sich für die aus zwei Runden bestehende Meisterrunde, die verbleibenden vier spielten in der Abstiegsgruppe um den Verbleib in der Bundesliga. Die Mannschaften nahmen abhängig von der Platzierung im Grunddurchgang 4, 3, 2 bzw. 1 Bonuspunkte mit.

Grunddurchgang (28 Runden) 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore

Meisterrunde (6 Runden) 

Der VSV gewinnt den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Abstiegsrunde (6 Runden) 

 
Da der Nationalligameister ATSE Graz auf einen Aufstieg in die Bundesliga verzichtete, verblieb der sportliche Absteiger WAT Stadlau in der Bundesliga.

Weblinks 
 
 „Lustloser Eishockey-Ausklang“, Arbeiter-Zeitung, 16. Februar 1981, S. 8
 Tabelle des Grunddurchgangs und Spielerstatistik bei eliteprospects.com
 

1980
Bundesliga Osterreich